Коню́шенный мост — название мостов.

 Конюшенный мост — мост в Харькове.
 В Санкт-Петербурге:
 Большой Конюшенный мост
 Мало-Конюшенный мост
 Ново-Конюшенный мост

См. также 
 Конюшенная площадь
 Конюшенная улица
 Конюшенный переулок